Сарос 146 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 76 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 19 вересня 1541 і досягла повних затемнень 29 травня 1938 року. Гібридне затемнення трапиться в цій серії чотири рази: від 17 жовтня 2172 до 20 листопада 2226 року. Стадія кільцеподібних затемнень триватиме від 1 грудня 2244 до 10 серпня 2659 року. Серія закінчиться частковим затемненням 29 грудня 2893 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 5 хвилин 21 секунда 30 червня 1992 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 146 на сайті НАСА

Сарос